Гочева е фамилното име на:

 Венелина Гочева (р. 1963), българска журналистка
 Румяна Бояджиева-Гочева (р. 1957), българска шахматистка
 Златозара Гочева (р. 1932), български учен археолог и историк
 Йоана Гочева (р. 1980), българска журналистка
 Каролина Гочева (р.1980), певица от Северна Македония